Weltkonzern kann bedeuten:
 Global Player
 Globales Unternehmen
 Internationales Unternehmen
 Multinationales Unternehmen
 den Endzustand der Zentralisation des Kapitals im Marxismus, siehe Marxistische Wirtschaftstheorie#Die Zentralisation des Kapitals